Избиште — топоним:
 Избиште — село в Сербии;
 Избиште (Избище) — село в Криулянском районе Молдавии.

См. также:
 Избище